Le terme musée du textile peut désigner plusieurs musées consacrés à l'industrie textile. Parmi ces musées, plusieurs sont français :
 le Musée du textile et du peigne en corne de Lavelanet (Ariège) ;
 le Musée du textile et de la mode de Cholet (Maine-et-Loire) ;
 le Musée du textile et de la vie sociale de Fourmies (Nord) ;
 le Musée de la mode et du textile de Paris ;
 le Musée départemental du textile de Labastide-Rouairoux (Tarn) ;
 le Musée du textile des Vosges à Ventron (Vosges) ;
D'autres existent dans différents pays :
 le Musée d'archéologie industrielle et du textile de Gand, en Belgique ;
 le Musée du textile de Jakarta, en Indonésie ;
 le Musée du textile de Tilburg, aux Pays-Bas.

Voir aussi 
 :Catégorie:Musée du textile